Салей () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Салей, Дмитрий Сергеевич (род. 1989) — белорусский и азербайджанский пловец-паралимпиец, победитель Паралимпийских игр 2008 года.
 Салей, Илья Васильевич (род. 1991) — белорусский юрист, адвокат.
 Салей, Роман Сергеевич (род. 1994) — азербайджанский пловец-паралимпиец.
 Салей, Руслан Альбертович (1974—2011) — белорусский хоккеист.